Dans la mythologie grecque :
 Eurymédon fils d'Ouranos est un Géant ;
 Eurymédon est un Cabire, fils de Cabiro et d'Héphaïstos.
 Eurymédon est le premier nom de Persée ;
 Eurymédon est un fils du roi de Crète Minos, et de la nymphe Paria ;
 Eurymédon, fils de Ptolémée et petit-fils de Piréos, était l'écuyer et le conducteur du char d'Agamemnon qui fut tué en même temps que son maître à Mycènes par Égisthe. Voir l'Iliade au chant IV (227-230).
 Eurymédon est, dans l'Iliade, un écuyer du roi Nestor. Il est avec Sthénélos, l'un des deux écuyers qui au chant VII (113-114) reprennent les chevaux après que Nestor a été sauvé par Diomède. Au chant XI (620), il accompagne son maître lors de son entretien avec Patrocle, envoyé par Achille pour savoir si le chef blessé qu'il a aperçu est bien Machaon.
 Eurymédon fils de Dionysos est un des Argonautes.
 L'Eurymédon, personnifié sous les traits d'un dieu fleuve, fils d'Océan et de Téthys, est un fleuve de Pamphylie en Anatolie, qui a donné son nom à la bataille de l'Eurymédon à la fin des Guerres médiques (vers 466 av. J.-C.) au cours de laquelle Cimon vainquit les Perses.
 Eurymédon était un chef militaire athénien qui participa à l'expédition de Sicile en 413 av. J.-C.
 nom du fleuve Köprüçay à l'époque romaine